Cuminum minimum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Cuminum minimum ingår i släktet spiskumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spiskumminsläktet
minimum